Saint Pantaléon bzw. Saint-Pantaléon, Saint-Pantaleon (frz., auch engl.) steht für:

Orte in Frankreich:
 Saint-Pantaléon (Lot), Gemeinde im Département Lot
 Saint-Pantaléon (Vaucluse), Gemeinde im Département Vaucluse
 Saint-Pantaléon (Saône-et-Loire), heute Ortsteil von Autun, Département Saône-et-Loire

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Pantaléon-de-Lapleau, Département Corrèze
 Saint-Pantaléon-de-Larche, Département Corrèze
 Saint-Pantaléon-les-Vignes, Département Drôme

Siehe auch:
 Sankt Pantaleon – auch zu anderen Sprachvarianten
 Pantaleon
 Zisterzienserinnenabtei Saint-Pantaléon (Saint-Dizier)